de Champagne  (né vers 1063, mort en 1100) est un religieux français de la fin du  qui fut évêque de Châlons de 1093 jusqu'à sa mort. Il est le fils de , comte de Blois, Tours, Châteaudun, Chartres, Sancerre, Provins, Saint-Florentin, Château-Thierry, Troyes, Meaux et Vitry, et d'Alix de Valois, comtesse de Bar-sur-Aube.

Biographie 
Successeur de , il devient évêque de Châlons en 1093, mais n'est sacré qu'en 1095 à Reims par l'archevêque de Reims, assisté des évêques de Thérouanne et d'Amiens.

En 1097, il apaise un différend entre le chapitre de la cathédrale et l'abbaye de Toussaint au sujet de l'abbatiale de Saint-Sulpice, qui fut laissée aux moines de Toussaint, mais leur abbé fut soumis à quelques petites sujétions envers le chapitre.

Il passe pour être le fondateur de l'abbaye de Cheminon. Avant de mourir, il fit jurer à son frère Hugues, comte de Champagne, d’achever la fondation de l'abbaye après sa mort afin de perpétuer sa mémoire.

Notes et références 

Noblesse du Moyen-Âge en Champagne
Clergé français du XIe siècle
Évêque du XIe siècle
Philippe
Philippe